Die Abkürzung GAFTA bezeichnet

 die Grain and Feed Trade Association
 die Greater Arab Free Trade Area

GAFTA